Михаи́л Гу́рьев:
 Гурьев, Михаил Григорьевич (1861 — после 1908) — полковник, командир Оренбургского 11-го казачьего полка, обладатель Георгиевского оружия.
 Гурьев, Михаил Николаевич (1924—2004) — Герой Советского Союза.
 Гурьев, Михаил Петрович (род. 1954) — заведующий лабораторией, лауреат Государственной премии Российской Федерации.